Willamette – nome in codice della prima generazione del processore Pentium 4 sviluppato da Intel
 Willamette – meteorite ferroso scoperto in Oregon nel 1902
 Willamette – fiume dell'Oregon, Stati Uniti d'America
 Willamette – città non incorporata dell'Oregon, Stati Uniti d'America